Юлёнен () — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Юлёнен, Антти (род. 1983) — финский профессиональный хоккеист, защитник.
 Юлёнен, Вильхо (1918—2000) — финский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Юлёнен, Лаури (род. 1979) — финский музыкант, лидер рок-группы The Rasmus.